Jaques ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Jaques, englischer Snookerspieler
 Cristóvão Jaques (1480–1555), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Elliott Jaques (1917–2003), kanadischer Psychoanalytiker
 Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), Schweizer Komponist und Musikpädagoge
 Hattie Jacques (1922–1980), britische Schauspielerin (geb. Josephina Edwina Jaques)
 Heinrich Jaques (1831–1894), österreichischer Schriftsteller, Jurist und Politiker
 Heleen Jaques (* 1988), belgische Fußballspielerin
 Hermann Jaques (* 1874; † im 20. Jahrhundert), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Léo Le Blé Jaques (* 1997), französischer Snowboarder
 Louisa Jaques (1901–1942), südafrikanisch-schweizerische Mystikerin
 Thilo Jaques (* 1967), deutscher Komponist und Dirigent
 Walther Jaques (1871–1950), deutscher Ministerialbeamter und Manager der Energieversorgungsindustrie

Sonstiges:
 Jaques-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Jacques